Хесус Алонсо Эскобоса Луго (; 22 января 1993, Лос-Мочис, Синалоа, Мексика) — мексиканский футболист, вингер клуба «Америка» (Мехико) и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Эскобоса воспитанник клуба «Сантос Лагуна». В 2011 году Алонсо был включен в заявку на сезон. Не сыграв ни минуты и один раз появившись на скамейке запасных, он выиграл золотую медаль Клуасуры 2011, в основном выступая в Кубке Либертадорес и Лиге чемпионов КОНКАКАФ. 24 июля в матче против «Пачуки» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив в конце встречи Орибе Перальту. В начале 2013 года Эскобоса на правах аренды перешёл в клуб Лиги Ассенсо «Некаксу». 4 января в матче против Лобос БУАП он дебютировал за новую команду. 25 апреля в поединке против «Веракрус» Алонсо сделал «дубль».

Летом 2013 года Эскобоса вернулся обратно в родной клуб. 24 августа в поединке против «Тихуаны» он забил свой первый гол за «Сантос Лагуна».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Эскобоса стал чемпионом КОНКАКАФ среди молодёжных команд. На турнире он сыграл во всех матчах и забил два гола в ворота молодёжных команды Ямайки и Сальвадора. Летом 2013 года Алонсо поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Парагвая и Мали. В матче против малийцев он отметился забитым мячом.

30 октября 2013 года в товарищеском матче против сборной Финляндии Эскобоса дебютировал за сборную Мексики. В той же встрече он забил свой первый гол за национальную команду.

Достижения 
Командные

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2011/2012
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2015

Международные

 Мексика (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Америка» Мехико